La bella y la bestia puede referirse a:

Cuentos de hadas
La Belle et la Bête (1740), de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. 
 [[La Belle et la Bête (cuento)|La bella y la bestia]] (1756), cuento de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, abreviado de la obra original de Villeneuve.

Películas
 La Belle et la Bête (1946), primera versión cinematográfica de la historia, dirigida por Jean Cocteau, protagonizada por Jean Marais y Josette Day.
 Beauty and the Beast (1976), dirigida por Fielder Cook e interpretada por George C. Scott.
 La bella y la bestia (1991), película de Disney de dibujos animados dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise.
 La bella y la bestia II, una Navidad encantada (1997), segunda parte de la anterior.
 La bella y la bestia III - El mundo mágico de Bella (1998), tercera parte de las anteriores.
 La Bella y la Bestia: un romance cristiano (2007).Die Schöne und das Biest (2012), película alemana-austriaca dirigida por Marc-Andreas Bochert y protagonizada por Cornelia Gröschel y Maximilian Simonischek.
 La Belle et la Bête (2014), dirigida por Christophe Gans y protagonizada por Léa Seydoux y Vincent Cassel.
 Beauty and the Beast (2017), dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens.

Series de televisión
 Beauty & the Beast, serie estadounidense de 1987-1989 protagonizada por Linda Hamilton y Ron Perlman.
 Beauty & the Beast (2012-2016), serie estadounidense protagonizada por Kristin Kreuk y Jay Ryan.
 La Bella e la Bestia (2014), serie italiano-española protagonizada por Blanca Suárez y Alessandro Preziosi.
 La bella y las bestias (2018), serie de acción de Univision protagonizada por Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides.

Música
 Beauty and the Beast, canción principal de la versión 1991 de La bella y la bestia.
 Beauty and the Beast, un musical basado en la película de 1991 de Disney.
 La Belle et la Bête, una ópera de Philip Glass (1994).
 La Bella y la Bestia (metal gótico), técnica musical inspirada en las bandas de death/doom de la subcultura gótica. La técnica se refiere a los contrastes de una voz limpia femenina angelical o soprano, con cantos agresivos o guturales masculinos. 
 La bella y la bestia'', canción del rapero español Porta.